Кампо Нумеро Дос има више значења:

 Кампо Нумеро Дос (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Нумеро Дос (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Нумеро Дос (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику